Spring kan syfta på:

 Spring – en komplett 3D-spelmotor för realtidsstrategispel
 Spring! – ett tävlingsprogram som vars första säsong sändes i TV4 under hösten 2015

Geografi

Tyskland 

 Spring (Milz) – en biflod till Milz i Thüringen,

USA 

 Spring, Texas, ort, Harris County,